Сельсове́т Па́мяти 13 Борцо́в — сельское поселение в Емельяновском районе Красноярского края.

Административный центр — посёлок Памяти 13 Борцов.

История 
До 2013 года городское поселение посёлок Памяти 13 Борцов.

С 5 декабря 2013 года сельсовет Памяти 13 Борцов.

Законом от 25 декабря 2018 года № 6-2401 Михайловский сельсовет был упразднен, а входившие в его состав населённые пункты (село Михайловка и деревни Алексеевка и Петропавловка) были включены в состав сельсовета Памяти 13 Борцов с административным центром в посёлке Памяти 13 Борцов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят два населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Совет депутатов поселка Памяти 13 Борцов
Дата избрания: 08.09.2013. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Елисеева Елена Викторовна. Дата избрания: 08.09.2013. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Емельяновского района
Сельские поселения Красноярского края
Упразднённые городские поселения Красноярского края
Городские поселения, упразднённые в 2013 году